Шэк () — англоязычная фамилия.

Носители фамилии
 Шэк, Бет (род. 1969) — американский общественный деятель, дизайнер обуви и игрок в покер.
 Шэк, Эдди (1937—2020) — канадский хоккеист, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто Мейпл Лифс».